

Geografia

Ucraina

Villaggi 
 Bilyn, villaggio ucraino dell'Oblast' di Volinia, appartenente al Distretto di Volodymyr-Volyns'kyj
 Bilyn, villaggio ucraino dell'Oblast' di Volinia, appartenente al Distretto di Kovel